Sveta Marija na Krasu (Umag), naselje u sastavu Grada Umaga, Hrvatska
 Sveta Marija na Krasu (Buje), naselje u sastavu Grada Buja, Hrvatska